geografie
 Gieten (Drenthe), een dorp in Drenthe.
techniek
 Gieten (metaalkunde), een metaalbewerking.
 Spuitgieten